Всероссийский турнир любителей 1913 — шахматный турнир посвященный, также как и Всероссийский турнир мастеров 1913—1914, 10-летию Петербургского шахматного собрания, проходил с 6 по 14 декабря в Санкт-Петербурге.

8 участников. Победитель получал звание мастера и право участия в турнире мастеров. Турнир выиграл
A. Эвенсон (Киев) — 6½ очков. 2-е — А. Смородский (5 очков).

Литература 
 
 

Декабрь 1913 года
Шахматные турниры в Российской империи
1913 год в шахматах
Спорт в России в 1913 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1913 год в Санкт-Петербурге